Hechinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Sales Hechinger (1800–1887), deutscher Orgelbauer
 Fred Hechinger (* 1999), amerikanischer Schauspieler